Антон Отто Леопольд Александрович фон Шульц (; 1792—1842) — российский , доктор медицины, действительный статский советник.

Биография
Родился  года в Лифляндской губернии; высшее образование получил на медицинском факультете  Императорского Дерптского университета и там же в Дерпте в 1812 году, по защите диссертации «De medici ad rempublicam relatione», удостоен был степени доктора медицины. 

Был назначен бригадным доктором в Новгородское ополчение и управлял его военным госпиталем, а с апреля 1813 года в качестве военврача находился в корпусе герцога Александра Виртембергского при осаде крепости Данциг, причем во время сражений 18 и 19 октября перевязывал раненых под неприятельскими выстрелами. Затем фон Шульц состоял доктором при Главной квартире большой действующей армии и побывал с ней в Царстве Польском, Пруссии, Саксонии и Баварии>. 

В 1816 году Антон Отто Леопольд Александрович фон Шульц уволенный, по собственному прошению, от военно-медицинской службы, был определён (в мае 1817 года) главным штаб-лекарем в штат Московской полиции. Состоя в этой должности до конца 1825 года, фон Шульц развил занимался устройством, по поручению Московской управы благочиния, пяти «случайных» больниц и больницы на Воробьевых горах, по поручению комиссии для сооружения храма во имя Христа Спасителя, при коей также с 1822 года состоял доктором, безвозмездно принимая пациентов на Воробьевых горах до учреждения там больницы. Когда же в 1827 году эта больница была закрыта, фон Шульц, в числе прочих служащих, был уволен от занимаемой им должности, награждён полугодовым жалованьем и по распоряжению Министра внутренних дел назначен членом Медицинской конторы. 

Занимаясь в то же время частной врачебной практикой, Шульц, в числе прочих, применял способы лечения магнетизмом, обратившие на себя внимание высочайших особ. В 1833 году фон Шульц, перешел на службу в комиссариатский штат Военного министерства и назначен был директором казённой лосиной фабрики и состоящего при ней кожевенного завода, а в 1835 году был перемещен директором Павловской казённой суконной фабрики. 

В 1837 году, в награду за добросовестную службу, фон Шульц был произведен в действительные статские советники, а через год переведён на службу в Комиссию внутренних и духовных дел и народного просвещения Царства Польского и был назначен вице-директором отделения Общего управления. В 1839 году ему было поручено также исполнять должность директора отделения промышленности и художеств в той же комиссии.

В 1841 году фон Шульц вышел в отставку и уехал в свое имение Костромской губернии, где  года был убит «возмутившимися» крестьянами.

Из медицинских сочинений фон Шульца на русском языке наиболее известны два: одно оригинальное — «О лечении минеральными водами, как натуральными, так и искусственными» (Москва, 1838) и другое переводное Гуфеланда — «Enchiridion medicum».

Был женат на первой начальнице Царскосельского училища девиц духовного звания Надежде Павловне Шиповой; в браке у них родились Павел (1831—1905), Елизавета (1833-?) и Сергей (1837—1910).

Примечания

Литература 
 
 Hasselblatt A., Otto G. Album academicum der Kaiserlichen Universität Dorpat. — Dorpat, 1889. — S. 28. 

Выпускники медицинского факультета Императорского Дерптского университета
Доктора медицины
Военные врачи по алфавиту
Военные врачи Российской империи
Действительные статские советники
Участники Отечественной войны 1812 года
Участники Наполеоновских и Революционных войн